Арутю́нов (; женская форма: Арутю́нова) — фамилия армянского происхождения. Видоизменённая форма фамилии Арутюнян, произошедшей от армянского имени Арутюн («воскрешение, возрождение»).

Известные носители

А 
 Арутюнов, Аким Арменакович (род. 1950) — российский историк-исследователь, писатель, публицист и учёный.
 Арутюнов, Арам Владимирович (род. 1956) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ и РУДН.
 
 Арутюнов, Алексей Иванович (1914—1994) — советский специалист в области нефтепромысловых систем, техники и технологии сбора, сепарации и подготовки нефти и газа, лауреат Ленинской премии.
 Арутюнов, Альберт Михайлович (1936—2017) — советский и российский композитор.
 Арутюнов, Арам Владимирович (род. 1956) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ и РУДН.
 Арутюнов, Армаис (1893—1978) — российский изобретатель, американский бизнесмен.
 Арутюнов, Арсен Левонович (род. 1985) — российский экономист.
 Арутюнов, Артём Рубенович (1935—1992) — советский филолог.

Б 
 Арутюнов, Баграт Николаевич (1889—1953) — заместитель Народного комиссара путей сообщения СССР. Герой Социалистического Труда.
 Арутюнов, Бахтяр Галоевич — старший конюх колхоза «Красное Знамя» Тетрицкаройского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Арутюнов, Борис Ашотович (1933—2021) — российский учёный, член Научного совета РАН по химической технологии, доктор технических наук.

В 
 Арутюнов, Валентин Осипович (1908—1976) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Арутюнов, Валерий Григорьевич (род. 1949) — советский борец, призёр чемпионата мира.
 Арутюнов, Владимир Александрович (1936—2016) — советский и российский учёный-металлург.

Г 
  (род. 1964) — украинский политик.
 Арутюнов, Григорий Павлович (род. 1953) — советский и российский терапевт и кардиолог, член-корреспондент РАН (2016).

К—О 
 Арутюнов, Константин Багратович (1915—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Арутюнов, Михаил Агателович (1898—1944) — гвардии ефрейтор, Герой Советского Союза.
 Арутюнов, Николай Рафаэлович (1958—2021) — российский блюз- и рок-певец.
 Арутюнов, Ованес Григорьевич (1890—?) — звеньевой колхоза имени Камо Ханларского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.

Р 
 Арутюнов, Рафаэль Нждеевич (1928—2005) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Арутюнов, Роман Сергеевич (род. 1934) — советский военачальник, генерал-майор.

С 
 Арутюнов, Серафим Христофорович (1848—1911) — российский предприниматель, газетчик и журналист.



Примечания